Il singolare  dello  Swiss Indoors Basel 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.
Juan Martín del Potro era il detentore del titolo ed è riuscito a difenderlo sconfiggendo in finale Roger Federer per  7-63, 2-6, 6-4.

Teste di serie

 Juan Martín del Potro (campione)
 Tomáš Berdych (primo turno)
 Roger Federer (finale)
 Stanislas Wawrinka (primo turno)

  Richard Gasquet (primo turno)
  Kei Nishikori (secondo turno)
  Andreas Seppi (primo turno)
  Grigor Dimitrov (quarti di finale)

Qualificati

  Benjamin Becker (primo turno)
  Tobias Kamke (secondo turno)

  Paul-Henri Mathieu (quarti di finale)
  Denis Kudla (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Swiss Indoors Open 2013
ATP World Tour 2013